

Cinema 
 Cement - Fino all'ultimo colpo (Cement) – film del 1999 diretto da Adrian Pasdar

Geografia 
 Cement – comune degli Stati Uniti nell'Oklahoma

Musica 
 Cement – singolo dei Feeder del 1997, dall'album Polythene
 Cement – album dei Cluster del 2006
 Cement – gruppo rock statunitense fondato dall'ex Faith No More, Chuck Mosley (1993-1994)

Edilizia 
 Cemento – Materiale edile